Lazarakis ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantinos Lazarakis (* 1970), griechischer Jazz-Musiker 
 Phyllis Lazarakis (* 1953), australische Mittel- und Langstreckenläuferin